В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Енн Сміт 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)
 Лесті Аллен /  Міма Яушовец (1-ше коло)

 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (2-ге коло)
 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (чвертьфінал)
 Андреа Джегер /  Бетсі Нагелсен (1-ше коло)
 Розмарі Казалс /  Барбара Поттер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International